Chhatarpur ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Chhatarpur (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Chhatarpur (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Chhatarpur (Distrikt)